Témiscamingue est un mot algonquin qui signifie dans l'eau profonde.

Plusieurs toponymes au Québec et en Ontario ont pour variantes les mots Timiskaming, Témiscaming et Temagami.

Témiscamingue
 Témiscamingue, municipalité régionale de comté du Québec
 Le comté de Témiscamingue, ancien comté municipal du Québec
 Témiscamingue, circonscription provinciale du Québec
 Témiscamingue, ancienne circonscription fédérale du Québec (1966-1996/1997-2003)
 Fort Témiscamingue, poste de traite fortifié de la Nouvelle-France.
 Lac Témiscamingue, lac situé sur la frontière du Québec et de l'Ontario

Voir aussi
 Abitibi-Témiscamingue, région administrative du Québec
 Abitibi-Témiscamingue 
 Les Lacs-du-Témiscamingue, territoire non-organisé situé au Québec
 Rouyn-Noranda—Témiscamingue, circonscription provinciale québécoise
 Pontiac-Témiscamingue, ancienne circonscription provinciale du Québec (1973-1981)
 Pontiac—Témiscamingue, ancienne circonscription fédérale du Québec (1949-1968)

Témiscaming / Temiskaming
 Témiscaming, ville de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec
 Temiskaming Shores, ville du district de Timiskaming en Ontario

Timiskaming
 Timiskaming, réserve indienne du Canada située au Québec
 Timiskaming, district de recensement de l'Ontario
 Timiskaming, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1914-1924/1933-1993)
 Timiskaming-Nord, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1924-1933)
 Timiskaming-Sud, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1924-1933)
 Timiskaming—Cochrane, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1996-2003)
 Timiskaming—French River, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1993-1996)
 Nipissing—Timiskaming, circonscription fédérale et provinciale ontarienne

Homonymie de toponyme